Damernas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes 28 till 7 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1992